Черуйот — кенийская фамилия.

Известные носители:
 Эванс Черуйот — марафонец.
  — бегун на длинные дистанции.
 Роберт Кипроно Черуйот — марафонец.
 Роберт Кипкоэч Черуйот — бегун на длинные дистанции.
 Кеннет Черуйот — марафонец.
  — бегун на средние и длинные дистанции.
  — бегун на средние дистанции.
  — бегунья на средние и длинные дистанции.
 Вивиан Черуйот — бегунья на длинные дистанции.